Bełcz – herb szlachecki
 Bełcz – struga, dopływ Baryczy

Miejscowości w Polsce:
 Bełcz Górny – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. górowskim, w gminie Wąsosz
 Bełcz Mały – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. górowskim, w gminie Wąsosz
 Bełcz Wielki – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. górowskim, w gminie Niechlów

Przypisy